Paula Badosa era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in semifinale da Maria Sakkarī.

In finale Iga Świątek ha sconfitto la Sakkarī con il punteggio di 6-4, 6-1.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Barbora Krejčíková (ritirata)
  Aryna Sabalenka (secondo turno)
  Iga Świątek (campionessa)
  Anett Kontaveit (terzo turno)
  Paula Badosa (semifinale)
  Maria Sakkarī (finale)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)
  Ons Jabeur (secondo turno)
  Jeļena Ostapenko (secondo turno)
  Emma Raducanu (terzo turno)
  Elina Svitolina (secondo turno)
  Viktoryja Azaranka (terzo turno)
  Jessica Pegula (secondo turno)
  Angelique Kerber (quarto turno)
  Cori Gauff (terzo turno)
  Elena Rybakina (quarti di finale)

  Leylah Annie Fernandez (quarto turno) 
  Tamara Zidanšek (secondo turno) 
  Elise Mertens (terzo turno) 
  Veronika Kudermetova (quarti di finale) 
  Belinda Bencic (secondo turno) 
  Dar'ja Kasatkina (terzo turno) 
  Simona Halep (semifinale) 
  Madison Keys (quarti di finale) 
  Sorana Cîrstea (quarto turno) 
  Petra Kvitová (terzo turno) 
  Ljudmila Samsonova (quarto turno) 
  Clara Tauson (terzo turno) 
  Markéta Vondroušová (quarto turno) 
  Viktorija Golubic (quarto turno) 
  Sara Sorribes Tormo (terzo turno) 
  Alizé Cornet (secondo turno)

Wildcard 

  Hailey Baptiste (primo turno)
  Elvina Kalieva (primo turno)
  Sofia Kenin (primo turno)
  Claire Liu (secondo turno)

  Robin Montgomery (primo turno) 
  Emma Navarro (primo turno) 
  Katie Volynets (secondo turno) 
  Dajana Jastrems'ka (primo turno)

Qualificate 

  Katie Boulter (primo turno)
  Marie Bouzková (terzo turno, ritirata)
  Harriet Dart (quarto turno)
  Dalma Gálfi (primo turno)
  Kaja Juvan (secondo turno)
  Ashlyn Krueger (primo turno)

  Caty McNally (primo turno) 
  Dar'ja Saville (quarto turno, ritirata) 
  Harmony Tan (primo turno) 
  Viktorija Tomova (primo turno) 
  Wang Qiang (primo turno) 
  Heather Watson (primo turno)

Lucky Loser 

  Magdalena Fręch (secondo turno)
  Anna Kalinskaja (terzo turno)

  Astra Sharma (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2022